Mattila ist der Familienname folgender Personen:

 Arttu Mattila (* 2001), finnischer Leichtathlet
 Jani Mattila (* 1976), finnischer Skispringer
 Karita Mattila (* 1960), finnische Opernsängerin
 Olavi J. Mattila (1918–2013), finnischer Politiker
 Pirkko Mattila (* 1964), finnische Politikerin
 Risto Mattila (* 1981), finnischer Snowboarder
 Sofia Mattila (* 2006), finnische Skispringerin
 Topi Mattila (* 1946), finnischer Skispringer
 Vesa Mattila (* unbekannt), finnischer Radrennfahrer
 Ville Mattila (1903–1987), finnischer Militärpatrouillen- und Skilangläufer